

Toponiemen 
 De Huffelen, natuurgebied in de Belgische provincie Antwerpen

Personen 
 Alexandra van Huffelen, Nederlands politica en bestuurder

 Arthur Van Huffelen, Belgisch arts en bestuurder
 Linda van Huffelen, Nederlands glaskunstenaar
 Linda van Huffelen, slachtoffer van de Bende van Nijvel

Nederlandse of Vlaamse achternaam